Соревнования в открытом классе лодок в парусном спорте на летних Олимпийских играх 1900 прошли 20 мая. Приняли участие 48 команд из шести стран.

Призёры

Соревнование 

Использованы следующие сокращения:

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований